Марјан Сријенц је био југословенски и  словеначки глумац.

Глумац 
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|0
|5
|5
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|3
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|2
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|11
|12
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те_
|-
| 1977. || Марија (ТВ серија) || Хауптман Вернер
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || -{Das Dorf an der Grenze}- (ТВ серија)|| /
|-
| 1982. || Борба са вртачом || Сушник
|-
| 1982. || Операција Теодор (ТВ филм) || Андреас Енгвирд
|-
| 1982. || Расељено лице  || /
|-
| 1982. || Шпанац (ТВ мини серија) || поручник Ернст Штокман
|-
| 1983. || Дани Авној-а (ТВ мини серија)|| /
|-
| 1984. || Таторт || Слађанковић
|-
| 1985. || У затвору  || Драган (као Мариан Сриенц)
|-
| 1985. || Оркестар једне младости  || Јохaн
|-
| 1985. || Чвор  || Штајн (као Марјан Сријенц)
|-
| 1987. || Таторт (ТВ серија) || Хеимо
|}

Асистент режије 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те_
|-
| 1982. || Борба са вртачом || /
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци